Стильпон может означать:
 Стильпон — древнегреческое имя.
 Стильпон — изредка встречающееся написание название планеты Меркурий у древних греков.